Дейм Хелън Лидия Мироноф, DBE по-известна като Хелън Мирън (), е английска филмова, театрална и телевизионна актриса, носителка на Оскар, три Златни глобуса и четири Еми. Нейният дядо е руснак, царист и аристократ. Женена е от 1997 година за режисьора Тейлър Хакфорд. По убеждение е атеистка. 

Хелън Мирън дама-командор на Британската империя от 2003 г. заради приноса ѝ към драматургията.

Избрана филмография

Озвучаване 
 „Снежната кралица“ (1995)
 „Принцът на Египет“ (1998)
 „Пътеводител на галактическия стопаджия“ (2005)
 „Легенда за пазителите“ (2010)
 „Университет за таласъми“ (2013)

Източници

Външни препратки 

 
 
 Хелън Мирън За желанието и да участва в сериал за Еркюл Поаро
 Хелън Мирън  Биография

Английски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Английски озвучаващи актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Носителки на награда BAFTA за най-добра актриса
Британски атеисти
Командори на Ордена на Британската империя
Родени в Лондон